FMU steht als Abkürzung für:

 Forsvarsmuseet, norwegisches Verteidigungsmuseum
 FMU, US-amerikanischer Hörfunksender, siehe WFMU
 Francis Marion University, US-amerikanische Universität in South Carolina
 Functional Mock-up Unit, eine standardisierte Modelldatei, siehe Functional Mock-up Interface #Architektur
 Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, brasilianische Universität

Abkürzung